all-in-one – un tipo di computer desktop
all-in-one – un tipo di periferica esterna